Обориште — топоним в Болгарии:
 Обориште — историческая местность в Пазарджикской области;
 Обориште — село в общине Вылчи-Дол Варненской области;
 Обориште — село в общине Панагюриште Пазарджикской области;
 Обориште — административный район Софии;
 «Обориште» — парк в Софии (раньше: Парк им. ген. В. Заимова).